Palmqvist est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1921–2003), théologien suédois ;
 Jenny Palmqvist (né en 1969), arbitre suédoise de football ;
 Sven Palmqvist (1906–1984), artiste verrier suédois ;
 Wäinö Gustaf Palmqvist (1882–1964), architecte finlandais.

Notes et références 

en:Palmqvist
sv:Palmqvist